Джон Сти́венс:
 Стивенс, Джон (род. 1966) — профессиональный канадский хоккеист, защитник, тренер.
 Стивенс, Джон Пол (1920—2019) — член Верховного суда США в 1975—2010 годах.
 Стивенс, Джон Фрэнк (1853—1943) — американский железнодорожный инженер.